Komárenská župa () může být:
 Komárenská župa – územněsprávní celek v Uhersku do roku 1918
 Komárenská župa (Československo) – územněsprávní celek v Československu v letech 1918–1922
 Komárenská župa (1938–1945) – územněsprávní celek v Maďarsku v letech 1938–1945
 Komárenská župa (1950–1990) – územněsprávní celek v Maďarsku v letech 1950–1990